

Patronyme
Famille de comédiens français du  :
 Jean Des Urlis
 son épouse Madeleine Hazard
Enfants :
 Catherine Des Urlis
 Étiennette Des Urlis
 Madeleine Des Urlis
 Élisabeth Des Urlis

Desurlis